Bezettingsgraad (wiskunde), een parameter van de wiskundige wachttijdtheorie
Bezettingsgraad (economie), een economisch kengetal
Bezettingsgraad (bouwkunde), personenbezetting in een (deel van een) gebouw